Fallen Angel, au pluriel Fallen Angels, est une expression anglaise faisant initialement référence au mythe religieux de l'ange déchu (et plus particulièrement Lucifer). Elle a donné son nom à plusieurs œuvres parmi lesquelles :

Théâtre 

 , titre original de , pièce de théâtre de Noël Coward, créée en 1925.

Cinéma 

 , titre original de Crime passionnel, film américain d'Otto Preminger sorti en 1945 ;

 , titre original de Les Anges déchus, film hongkongais de Wong Kar-wai sorti en 1995 ;
 , titre anglais de , film norvégien de Morten Tyldum sorti en 2008.

Télévision

Téléfilm 

 , téléfilm de Robert Michael Lewis, diffusé de 1981 ;
 , téléfilm de , diffusé de 2003.

Épisode 

 , titre original de L'Ange déchu,  de la 1 saison de X-Files : Aux frontières du réel () ;
 , titre original de Ange déchu, 1 épisode de la  de Xena, la guerrière ().

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;

 Fallen Angels, série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur .

Bandes dessinées 

 , série de Marvel Comics, publiée en 1987 ;
 , série de DC Comics, publiée en 2003.

Musique

Chanson 

 , chanson de Black Veil Brides présente sur l'album  sorti le  ;

 Fallen Angel, chanson de Poison présente sur l'album Open Up and Say... Ahh! sorti le  ;
 , chanson de King Crimson présente sur l'album  sorti le  ;
Fallen Angel, chanson de TIX représentant la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 2021 ;
Fallen Angels, chanson de Laylow en collaboration avec slowthai présente sur l'album L'Étrange Histoire de Mr. Anderson sorti le .

Album 

 , album de 25 Ta Life sorti le  ;
 , album d'Uriah Heep sorti le  ;

 Fallen Angels, album de Bob Dylan sorti le  ;
 , album de Fallen Angels sorti le  ;
 Fallen Angels, album de Venom sorti le .

Jeux vidéo 

 , jeu développé par Psikyo, publié en 1998.

Voir aussi